Stamboom Frederik IV van de Palts (1574-1610)
 Stamboom Frederik V van de Palts (1596-1632)